Statystyki klubu piłkarskiego mężczyzn Górnik Zabrze.

Legenda:
M - mecze
Pkt - punkty
Br + - bramki strzelone
Br - - bramki stracone
Z - zwycięstwa
R - remisy
P - porażki

I liga 

Obecnie występująca pod nazwą Ekstraklasa.

II liga 

Obecnie występująca pod nazwą I liga.

Puchar Polski

Puchar Ligi

Puchar Ekstraklasy

Puchar Europy

Puchar UEFA

Puchar Zdobywców Pucharów

Puchar Intertoto

Najwięcej meczów

Najwięcej goli

Bibliografia 
 http://gornikzabrze.pl
 http://90minut.pl

Przypisy 

Górnik Zabrze